Rameswaram (Kadapa), een plaats in India
Rameswaram (Ramanathapuram), een plaats in India